Wojwoda ist der Familienname folgender Personen:

 Iljo Wojwoda (1805–1898), bulgarischer Revolutionär und Freiheitskämpfer

 Petko Wojwoda (1844–1900), bulgarischer Revolutionär und Freiheitskämpfer

Siehe auch:

 Woiwode (Begriffsklärung)